Злобинка — название нескольких населённых пунктов:
 Злобинка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Злобинка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Злобинка — бывшее село в Балаковском районе Саратовской области.